Південна гілка — частина Західноатлантичної мовної підсім'ї Нігеро-конголезької сім'ї. Мови гілки поширені у Західній Африці.

Гілка поділяється на 3 групи:
 Мел
 Мова суа
 Мова лімба

 
Південна гілка Західноатлантичних мов